F-Type steht für:
 Jaguar F-Type, britischer PKW
 MG F-Type, britischer PKW, siehe MG Magna
 Empire F-type, britisches Küstentankschiff, siehe Empire-F-Typ

Siehe auch:
 Typ F (Begriffsklärung)